Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Словакию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словакии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

Примечания

Ссылки 
 Словакия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Словакии

См. также 
 Мужская сборная Словакии по кёрлингу
 Женская сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная сборная Словакии по кёрлингу
 Сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу

Словакия
Кёрлинг в Словакии
Кёрлинг